La famille Brillat-Savarin est une famille subsistante, en nombre très limité actuellement.

Patronyme 
Le nom patronymique « Brillat-Savarin » résulte du mariage en 1673 de Jean Brillat avec Claudine Savarin, union de deux familles de la bourgeoisie ancienne de la province du Bugey (partie Est du département de l’Ain), alliées à l’aristocratie locale bugiste et savoyarde.

Implantées alors à Belley, la famille Brillat était originaire du plateau du Valromey, à 25 km au Nord de Belley, alors que la famille Savarin descendait d’une lignée italienne nommée Savarini et originaire de Venise ou Florence et arrivée dans le Haut-Bugey vers le .

Claudine Savarin avait trois frères, restés sans descendance (Joseph marié, Marin et Anthelme prêtres), et une sœur Marie-Gasparde célibataire. Celle-ci institua comme légataire son neveu Etienne Brillat, avec l’obligation de porter le nom et les armes de la famille Savarin incombant à son petit-neveu Marc-Anthelme né le 30 mars 1730. Il y eut finalement accolement des deux noms de familles, Marc-Anthelme fut ainsi le premier à porter le nom « Brillat-Savarin », mais conserva les armes anciennes de la famille Brillat : « D’azur, à une fasce d’argent chargée de trois roses de gueules boutonnées d'or ».

 Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), homme politique, avocat et magistrat, écrivain et gastronome français.

Toponyme 

 Rue Brillat-Savarin, voie du  de Paris.

Monument 
 L'hôtel Brillat-Savarin est un monument historique situé à Belley, dans l’Ain.

Autres 
 Brillat-Savarin, fromage français. Ce nom patronymique a été pris dans les années 1930 mais sans solliciter l'accord préalable de la famille BRILLAT-SAVARIN, toujours existante, accord qui était légalement indispensable (nom protégé, car très rare et encore célèbre). Le , la Commission européenne enregistre comme Indication géographique protégée le nom « Brillat-Savarin ».

Notes et références